Ribari je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 153 stanovnika te 48 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji